Fessenden kan syfta på:

 Fessenden, North Dakota

Personer
 Reginald Fessenden, kanadensisk uppfinnare
 Samuel C. Fessenden, amerikansk politiker
 William P. Fessenden, amerikansk politiker